Jeps. kan som auktorsförkortning betyda:

 Willis Linn Jepson

Auktorsförkortningar